Glavni članak: UEFA Europska liga 2009./10.

Drugi dio natjecanja UEFA Europske lige 2009./10., takozvana nokaut faza (eng.: Knockout stage) igrana je od 18. veljače 2010. do finala Volksparkstadionu u Hamburgu, 12. svibnja 2010. Drugi je dio natjecanja uključivao 24 momčadi koje su prošle iz natjecanja po skupinama kao prvoplasirane ili drugoplasirane, kao i osam momčadi koje su ispale iz Lige prvaka 2009./10. kao trećeplasirane u skupinama.

Svaka se utakmica, osim finala, igra u dvije utakmice, gdje svaka momčad igra kod kuće i u gostima. Momčad s većim ukupnim rezultatom iz dvije utakmice prolazi dalje. U slučaju da ukupni rezultat bude izjdnačen, momčad s više golova u gostima prolazi dalje. Ako su i golovi u gostima jednaki, igraju se produžetci. Ako se i dalje rezultat ne promijeni, izvode se jedanaesterci.

U finalu, igra se samo jedna utakmica na neutralnom terenu. U hamburškoj Areni igrali su Fulham iz Engleske, te Atlético Madrid iz Španjolske. Pobijedili su Španjolci rezultatom 2:1 nakon produžetaka.

Drugi dio natjecanja dijeli se na pet dijelova: šesnaestina finala, osmina finala, četvrtfinale, polufinale, finale

Momčadi

Europska liga

Liga prvaka

Pregled

Šesnaestina finala
Ždrijeb šesnaestina finala održan je 18. prosinca 2009., s 1. i 2. iz skupina Europske lige, i s trećeplasiranima iz skupina Lige prvaka. 

Prve su utakmice igrane 18. veljače 2010., a uzvrati 25. veljače.

|}

Prve utakmice

Uzvratne utakmice

Osmina finala
Ždrijeb osmina finala održan je 18. prosinca 2009., nakon ždrijeba šesnaestine finala. Prve utakmice odigrane su 11. ožujka 2010., dok su uzvrati igrani 18. ožujka.

|}

Prve utakmice

Uzvratne utakmice

Četvrtfinale
Osam pobjednika iz osmina finala se ždrijebom određuju za četvrtfinale. Prve su utakmice igrane 1. travnja, a uzvrati su odigrani 8. travnja 2010. 

|}

Prve utakmice

Uzvratne utakmice

Polufinale
Četiri ekipe iz četvrtfinala se sučeljavaju u dvije utakmice. Prve se utakmice igraju 22. travnja, a uzvrati su 29. travnja 2010.

|}

Prve utakmice

Uzvratne utakmice

Finale

Finale će se igrati 12. svibnja 2010. na Volksparkstadionu u Hamburgu, Njemačka.

Izvori

Drugi dio natjecanja